По́дворки (, до 1920 года Ку́ряж) — посёлок,
Солоницевский поселковый совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область, Украина.

Посёлок расположен на левом берегу реки Уды по обе стороны автомобильной дороги Харьков — Сумы (называющейся здесь улицей Сумской шлях) и железнодорожной магистрали Харьков — Киев.

Код КОАТУУ — 6322057602. Население по переписи 2019 года составляет 6400 (3000 м, 3400 ж.) человек.

Географическое положение 
Посёлок Подворки находится в балке пересыхающего ручья Куряж, левого притока реки Уды, на левом берегу Уд; выше по течению реки примыкает к селу Надточии, ниже по течению на расстоянии двух км находятся Харьковская окружная дорога и граница города Харьков; на противоположном берегу Уд — пгт Песочин; на расстоянии одного км расположены село Сиряки и пгт Солоницевка.

Выше по течению ручья Куряж расположено село Куряжанка, в 17-19 веках также называвшееся Куряж.

Через посёлок проходит автомобильная дорога .
По посёлку проходит железная дорога Харьков — Сумы, ближайшая станция Куряж.
В посёлке имеются 6 источников пресной воды, три из них чудотворные (лечебные).

История 
 Начало 1660-х — дата основания хутора Ку́ряж.
 В 1663-1673 годах здесь на левом, высоком берегу реки Куряж, в восьми верстах от Харькова, на возвышенности, окружённой в те времена дремучими лесами, на месте пасеки некоего Алексея Куряжского был основан 28 апреля 1663 и построен харьковским полковником Григорием Донцом православный мужской Куряжский монастырь. Он затем был назван Старохарьковским, поскольку являлся по дате основания самым старым монастырём в окрестностях Харькова (Покровский, Хорошевский, Озерянский монастыри были открыты позднее).
 На правом берегу реки Куряж был основан на землях монастыря хутор, который назывался то Куряж, то Подмонастырские подворки, то Подворки.
 В 1779 году в «Куроже», принадлежавшем Старохарьковскому Преображенскому монастырю, согласно «Ведомости, изъ какихъ именно городовъ и уездовъ Харьковское наместничество составлено и сколько было въ нихъ душъ на 1779 годъ», было «с подворками» 177 владельческих подданных (мужчин, женщины и дети не учитывались). Разделения населения (не монахов) на жителей села Курожа (ныне Куряжанка) и хутора Куряжа (ныне Подворки) не было.
 1926 — в Куряж в здания бывшего Куряжского Свято-Преображенского монастыря была переведена из Полтавской губернии колония имени Максима Горького — исправительное заведение для несовершеннолетних правонарушителей, которую с 1926 г. возглавлял А. С. Макаренко. Сама же колония для беспризорников существовала с в стенах монастыря с 1924 года.
 В трудовой колонии имени Максима Горького, находившейся с 1926 в Подворках в помещении бывшего Куряжского монастыря, Антон Семёнович Макаренко осуществил беспримерный в педагогической практике опыт массового перевоспитания детей-правонарушителей; и в детской коммуне им. Ф. Э. Дзержинского (1927—35, в пригороде Харькова). 9 мая 1926 года Макаренко выехал в Куряж. 15 мая 1926 коллектив колонии имени Горького прибыл с Полтавщины в Куряж в полном составе. 26 марта 1927 в Куряже, где за 10 месяцев сформировался новый, дружный коллектив, праздновали годовщину рождения М. Горького. Изначально в Куряже располагалась детская колония, в которой было четыреста ребят.
 В конце 1920-х годов (1928—1930) А. С. Макаренко написал в стенах б. Куряжского монастыря известную автобиографическую книгу про перевоспитание детей и подростков «Педагогическая поэма»., действие которой происходит в основном в Подворках.
 В советское время, в 1920 году, посёлок был переименован в Подворки, поскольку надо было убрать ассоциацию Куряжа с одномённым известным уже закрытым монастырём; а, начиная с 17 века, «подворками» назывались дворовые хозяйства людей (не монахов) вокруг Куряжского монастыря), что и дало новое название населённому пункту.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Подворках было 325 дворов и свой сельсовет.
 В 1976 году здесь находились подсобные хозяйства колхоза «Куряжский», который специализировался мясном и молочном животноводстве, в основном на откорме свиней.

Экономика 
 ОАО «Харьковская ТЭЦ-5».
 Куряжская воспитательная колония (с 2018 закрыта).
 Профессионально-техническое училище № 4 при Куряжской воспитательной колонии.
 «АКВАИЗОЛ». Завод кровельных материалов.
 «Эдельвейс», ООО.
 ВИГАЗОИЛ, ООО.
 Металлпласт, ООО.
 «Агромашхолдинг-Украина», ОАО.
 ООО Ликеро-водочный завод «Арго».(не работает)
 ОАО «Теплоэнергомонтаж».
 «Слобожанский мыловар» ООО.
 Дергачёвский мясокомбинат.
 Агропром, ООО.
 ООО "Украинско-российское предприятие «Лозовской комбайновый завод».
 ЛОСК, ПКФ.
 ООО научно-производственная фирма «Сетра, ЛТД».
 ХАРМ, ЗАТ.
 ОАО «Трест „Южзападэнергострой“».
 АЗС Окко
 АЗС Метан
 АЗС Овис

Объекты социальной сферы 
 Подворский лицей, состоящий из детского сада и школы.
 Школа ІІ-ІІІ ст. Куряжской воспитательной колонии имени А. С. Макаренко (закрыта с 2010-х годов).
 Музей имени А. С. Макаренко
 Библиотека
 почтовое отделение Укрпочты
 магазин «Посад»
 магазин «Кулиничи»
 Новая Почта #1
 три салона красоты
 отель Купава
 отель Традиция
 отель Мишель
 отель Гранд
 отель Этуаль
 ресторан Купава
 ресторан Традиция
 кафе Мери
 кафе Дача
 Дворец Культуры посёлка Подворки
 Амбулатория
 Турагентство
 Кафе Чарли
 Фотостудия Чарли

Происхождение названия 
В селе Куряже, которое принадлежало Старохарьковскому Преображенскому монастырю, согласно «Ведомости, изъ какихъ именно городовъ и уездовъ Харьковское наместничество составлено и сколько было въ нихъ душъ на 1779 годъ», было «с подворками» 177 владельческих подданных (мужчин). Таким образом, количество жителей (не монахов) считалось общим для села Куряж (ныне Куряжанка) и хутора Куряж (ныне Подворки).

После поражения и отступления белых армий ВСЮР и восстановления Советской власти в декабре 1919 года посёлок в 1920 году из хутора Куряж, поскольку его название во времена атеистической пропаганды ассоциировалось с известным православным монастырём, был переименован в Подворки, поскольку, начиная с 17 века, «подворками» назывались дворовые хозяйства и хутор вокруг Куряжского монастыря, что и дало новое название населённому пункту.

Транспорт 
Через посёлок проходят автобусы маршрутов:
 1152 Холодная гора — Ольшаны
 1168 Холодная гора — Солоницевка
 1169 Холодная гора — Берминводы
 Харьков — Богодухов.

Электричка: на линии Основа-Шпаковка платформы ТЭЦ-5 (сейчас закрыта и разрушена) и Куряж.

Предприятия 
 Молочно-товарная, птице-товарная, свино-товарная и овце-товарная фермы, машинно-тракторные мастерские (при СССР).

Экология 
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Больница.

Улицы Подворок 
 Сумское шоссе (Сумской шлях).
 Акварельный переулок.
 Дзержинского улица.
 Кооперативная улица.
 Куряжская улица.
 Лесная улица.
 Лесной переулок.
 Макаренко улица.
 Максима Горького въезд.
 Набережный переулок (вдоль реки Уды за ТЭЦ-5).
 Партизанская улица.
 Песчаная улица.
 Подворский переулок.
 Полевая улица.
 Садовая улица.
 Садовый переулок.
 Свердлова переулок.
 Свердлова въезд.
 Совхозная улица.
 Совхозный переулок.
 ская улица.
 Харьковский въезд.
 Энергетиков улица (идёт к ТЭЦ-5).

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов (павших в 1941-43); пофамильно перечислены 14 воинов.
 Музей А. С. Макаренко
 Памятник павшим «Скорбящая мать»
 Бюст А. М. Горькому в сквере имени Горького
 Памятник А. C. Макаренко
 Барельеф А. С. Макаренко на Подворском лицее
 Шесть источников пресной воды, три из которых — лечебные.

Известные люди 
Антон Семенович Макаренко с 1926 года работал начальником Куряжской воспитательной колонии для несовершеннолетних.

Религия 
 Старохарьковский Куряжский Преображенский монастырь
 Православная часовня Онуфрия Великого с источниками
 Православный храм Георгия Победоносца (в колонии)

См. также 
 Куряж (река)
 Харьковская ТЭЦ-5
 Куряжская воспитательная колония

Примечания

Источники и ссылки 
 Iсторія міст і сіл Української РСР. Харківська область. — К: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967. — 1004 с. С. 434.
 
 
  
 Харьков: Золотые страницы: от Куряжа до Красного Кута
 Чудотворные целебные источники Харьковщины
 Сайт Верховной рады Украины

 
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)
Населённые пункты Харьковского района